El alquimista impaciente puede referirse a:

El alquimista impaciente (novela) (2000), novela de Lorenzo Silva;
El alquimista impaciente (película) (2002), película basada en la novela.